Павел Тарновский (, род. , , Польша) — польский яхтсмен-виндсёрфер и кайтсерфер.

Биография 
Павел Александр Мария Тарновский родился 3 апреля 1994 как сын Яцека Тарновского и Моники из дома Ваницких , племянник Фомы , Павел Тарновский тренируется с 2004 г. в Сопотском парусном клубе в категории подростков, его первом тренером был Гжегож Маньковский; с г. 2007 его тренером является Матвей Дземиaнчук, и тренер сборной Павел Ковальский   . В начале 2014 г. нашёлся в клубе Енерга Парусная Команда Польша (lang-pl|Energa Sailing Team Poland) в классе RS:X   Тарновский временами выступает как модель, в рекламной кампании фирмы Атлас , в 2015 г. появился на обложке диска "Superheroes : Chapter Они - Courage" коллектива Orchestral Synthphonia (в складе Кшиштоф Kus и Кларенс Yapp и Matthew Колесник . 8 октября 2016 выступил на показе моды в рамкахв Sopot Wave в костюмах марки Patagonia. В феврале 2017 окончил Отдел Управления и Экономии Политехнического института в Гданьске.

Завоёванный медали 
:

Примечания

Ссылки 
 

Спортсмены нескольких видов спорта
Яхтсмены Польши
Чемпионы мира по парусному спорту